Fasslberg oder Faßlberg steht für:

 Faßlberg (Gemeinde Kumberg), Ort in der Gemeinde Kumberg, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Faßlberg, Berg im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing